Maria Ehrich (née en 1993), actrice allemande
Max Ehrich (né en 1991), acteur, chanteur et danseur américain